Ила́м () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам. Административный центр — город Илам.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Чуар (بخش چوار)
Население области на 2006 год составляло 193 222 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Илама